Der Jalor City Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Yala, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2018 gegründet. In seiner ersten Saison spielte er in der Thailand Amateur League in der Southern Region. Hier wurde der Club Meister der Region und stieg in die vierte Liga auf. In der Thai League 4 spielt der Club seit 2019 in der Southern Region.

Erfolge 
 Thailand Amateur League – Southern Region: 2018

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Yala City Municipality Stadium () in Yala aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3000 Zuschauern. Eigentümer der Sportstätte ist die Yala City Municipality.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 14. September 2021

Spiele/Tore: Stand 16. September 2021

Beste Torschützen seit 2019

Saisonplatzierung

Sponsoren und Ausrüster

Weblinks 
 
 
 Jalor City FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Jalor City FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Jalor City FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
Sport (Yala)
Gegründet 2018